

События

Римская республика 
 Консулы: Луций Корнелий Сулла (во 2-й раз, патриций) и Квинт Цецилий Метелл Пий (плебей); проконсул: Гай Клавдий Нерон (в Азии); преторы: Гай Клавдий Марцелл и Марк Домиций Кальвин; пропреторы: Луций Фуфидий (в Дальней Испании) и Марк Минуций Терм (в Азии); квестор: Гай Публиций Маллеол; монетные триумвиры: Авл Манлий и Луций Процилий.
 Гней Помпей с армией возвращается из Африки в Рим и получает триумф за победу над нумидийцами. Сулла награждает его титулом «Великий» (лат. Magnus).
 Гай Юлий Цезарь отправляется в Азию в качестве контубернала Марка Минуция Терма, назначенного новым пропретором Азии. Цезарю поручены переговоры с царём Вифинии Никомедом о предоставлении флота для захвата Митилены, не признавшей власти Рима. Митилена захвачена римлянами.
 Луций Лициний Лукулл, собиравший по приказу Суллы платежи с городов Азии, возвращается в Рим.
 Квинт Серторий по приглашению лузитанов возвращается в Испанию, организует армию по римскому образцу и начинает войну против сулланцев.
 Марк Туллий Цицерон произносит речь Pro Roscio Amerino, выигрывает судебный процесс, но, опасаясь мести Суллы, отправляется в Афины.

Азия 

 Весна, Митридат VI с флотом отправляется в Боспор, восставший против Понта. Сломив сопротивление, Митридат назначает правителем Боспора своего сына Махара.
 Сулла отправляет в Египет Птолемея XI. По условиям договора Птолемей женится на царице Беренике, однако спустя 19 дней приказывает убить её. Это вызывает восстание в Александрии. Восставшие убивают Птолемея Александра.
 Новым царём Египта провозглашён Птолемей Авлет (сын Птолемея Лафура от наложницы), его младший брат провозглашён царём Кипра.

Скончались 
 Береника III — царица Египта, убита по приказу мужа Птолемея Александра;
 Птолемей XI Александр II — царь Египта, убит восставшими александрийцами;
 Цецилия Метелла Далматика — жена Суллы;
 Гай Публиций Маллеол — квестор текущего года.

См. также

Примечания